Helij ima več pomenov:
 Helij - kemijski element
 Helij - bog v grški mitologiji.